Ezcaray (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja
 Ezcaray (comarca), een comarca in de Spaanse provincie La Rioja